Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Петра Корду резултатом 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Носиоци 

  'Пит Сампрас (победник)
  Џим Куријер (друго коло)  Стефан Едберг (полуфинале)  Серђи Бругера (друго коло)  Горан Иванишевић (друго коло)  Мајкл Ченг (треће коло)  Тод Мартин (треће коло)  Томас Мустер (четвртфинале)''

  Седрик Пиолин (прво коло)
  Петр Корда (финалиста)
  Марк Росе (треће коло)
  Александар Волков (четвртфинале)
  Вејн Фереира (друго коло)
  Арно Беч (прво коло)
  Маливај Вошингтон (треће коло)
  Карлос Коста (четвртфинале)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1994.